Il doppio  del Copa Topper 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carlos Berlocq e Eduardo Schwank erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martín Alund e Horacio Zeballos hanno battuto in finale Facundo Argüello e Agustín Velotti 7–6(8–6), 6–2.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)
  Martín Alund /  Horacio Zeballos (Campioni)

  Guido Andreozzi /  Marcel Felder (ritiro)
  Goran Tošić /  Denis Zivkovic (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Topper 2012